

Nom de personnes 
 Charles de Feuquières, juriste français du . 
 Manassès de Feuquières, (1590-1640) est un homme de guerre et diplomate français ;
 Isaac de Feuquières (1618-1688), fils aîné de Manassès, est un diplomate français ;
 Antoine de Feuquières (1648-1711), fils aîné d'Isaac, est un homme de guerre français.
 Jules de Pas de Feuquières, son fils puîné, mestre de camp du régiment de Feuquières.
 Simon de Pas de Feuquières (1655-1692), mortellement blessé à la bataille de Barfleur
 Philibert Charles de Feuquières (1657-1726),   fils d'Isaac, évêque d'Agde.

Toponymes

Lac Feuquières, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec.

Feuquières est une commune française du département de l'Oise.
 Feuquières-en-Vimeu est une commune française du département de la Somme.
 Rue du Clos-Feuquières est une rue de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France